Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1938 — 12-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 11 лютого по 20 лютого 1938 року. Матчі відбувались у Празі. 

У рамках чемпіонату світу пройшов 23-й чемпіонат Європи.

Попередній етап

Група А 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група В 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група С 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Другий раунд

Група А 

Таблиця

Група В 

Таблиця

Група С 

Таблиця

Матч за 5 - 6 місце

Фінальний раунд

Підсумкова таблиця чемпіонату світу

Призери чемпіонату Європи

Посилання 
 Архів   

 

1938 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Чехословаччині
Лютий 1938